Ez a szócikk a 2015-ös évre vonatkozó népességbecslésekről szól. A frissebb becsléseket tartalmazó listát lásd: Országok népesség szerinti listája.

Ez a szuverén államok és egyéb területek népesség szerinti listája, a 2015-re becsült népességszámokkal (1000-re kerekítve). A számok az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) "2015. évi éves statisztikája" becsült adatai, amely több mint 100 000 lakost sorol fel országonként és területenként.

A lista tartalmazza az ENSZ által elismert valamennyi szuverén államot és függő területet, valamint a Kínai Köztársaság (Tajvan) tényleges ellenőrzése alatt álló területet.

Ez a lista az "ország" fogalmát eseti alapon fogadja el. Az Egyesült Királyságot egyetlen országnak tekintik, míg a Holland Királyság alkotó országait külön-külön.

A lista

Források

Országlisták
Társadalomföldrajz
Demográfia országok szerint